Ferdinand van Viseu (Almeirim, 17 november 1433 —  Setúbal, 18 september 1470) was de derde zoon van koning Eduard van Portugal, opvolger van Hendrik de Zeevaarder, eerste hertog van Beja en broer van koning Alfons V van Portugal.

Hij droomde van een ridderlijk leven en steunde zijn broer in een poging Marokko te veroveren. Hij nam actief deel bij de veroveringen van Alcácer Ceguer en Casablanca. Toen zijn oom Hendrik de Zeevaarder in 1460 stierf, werd hij grootmeester van de Orde van Christus. Over de verdere ontplooiing van de ontdekkingsreizen onder zijn bewind is weinig geweten. Het is een feit dat zijn broer die expedities een dure aangelegenheid vond.

Familie 
Hij huwde zijn nicht Beatrix van Portugal (1430–1506) en samen hadden ze negen kinderen.
 Johan (1448-1472) derde hertog van Viseu
 Diogo (1451-1480)
 Eleanor (1458-1525), huwde koning Johan II van Portugal
 Isabella (1459-1521)
 Duarte (Edward) (1462)
 Dinis (1464)
 Simão (Simon) (1467)
 Manuel (1469-1521), koning van Portugal 
 Catarina

Bronnen 
 

Portugese adel
Huis Aviz
Hertog van Viseu
Persoon in de 15e eeuw